Tolbukhin kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Dobritj (regionhuvudort), Obsjtina Dobritj, 
 Dobritj (region), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar